Jaworzyńska Przełęcz – przełęcz pomiędzy Kopą Magury a Jaworzyńską Czubą w Tatrach Zachodnich
 Jaworzyńska Przełęcz – przełęcz pomiędzy Golicą Huciańską a Jaworzyńską Kopą w Tatrach Zachodnich